Erika (voornaam) of Erica, een meisjesnaam, afgeleid van Erik
Erica (Drenthe), een dorp in Drenthe
Erica (Noord-Brabant), een dorp in Noord-Brabant
Erica (Australië), een dorp in Australië
dophei (Erica), een plantengeslacht
Erica (spinnengeslacht), een spinnengeslacht
Erica (strokartonfabriek), een voormalige strokartonfabriek in Oude Pekela
Erica Apeldoorn, de aanvankelijke naam van de Americahal aldaar
Sanatorium Erica, een voormalig herstellingsoord voor tuberculose-patiënten in Nunspeet

Zie ook
Erika